Насибуллин (вар. Насибулин, Насыбуллин) — татарская фамилия. Известные носители: 
  
 Насибулин, Владислав Олегович (род. 1989) —  украинский футболист. 
 Насибуллина, Гузель (род. 1972) — советская и российская конькобежка.
 Насибуллин, Игорь Леонидович (1995—2022) — офицер-танкист, Герой Российской Федерации.
 Насибуллин, Ислам Насибуллович (1918—1981) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 
 Насибуллин, Риф Шакрисламович (род. 1936) — удмуртский лингвист-диалектолог, исследователь диалектной лексики удмуртского языка, поэт-переводчик (с удмуртского, татарского, башкирского языков), литературный критик.
 Насибулин, Руслан Рафикович (род. 1981) —  российский фехтовальщик.
 Насыбуллин, Хамидулла Натфуллович (1919—1984) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Насибулин, Энгель Хариевич (1934—2020) — советский и российский художник.